Pot Black Cup 2006 var en inbjudningsturnering i snooker som spelades 2 september 2006 i Royal Automobile Club i London, England. Mark Williams vann turneringen efter att ha slagit John Higgins i finalen med 119-13.

Turneringen avgjordes i enframesmatcher. Med tanke på detta är det inte förvånande att det gjorts ytterst få centuries i turneringens historia, men Mark Williams satte ett nytt rekord för högsta break med 119 i finalen mot John Higgins.

Resultat

Källor

Referenser

Externa länkar
Global Snooker

2006 i Storbritannien
Snookersäsongen 2006/2007